Conosciuto in particolare per aver impersonato il personaggio di Arastoo Vaziri  nella serie televisiva Bones, ha inoltre interpretato il ruolo di Kash nella prima stagione della serie televisiva Shameless.

Filmografia

Cinema 
 The Butcher, regia di Edward Gorsuch (2006)
 A Separate Tribe, regia di Sue Keeton - cortometraggio (2008) 
 Juan Frances: Live, regia di Amy French (2008)
 Groupie, regia di Mark L. Lester (2010)
 Blood Shot, regia di Dietrich Johnston (2013)
 A Girl Walks Home Alone at Night, regia di Ana Lily Amirpour (2014)
Spurned, regia di Merik Tadros - cortometraggio (2016) 
End of Justice - Nessuno è innocente (Roman J. Israel, Esq.), regia di Dan Gilroy (2017)
Magnum Opus, regia di Kevin Elliott (2017)
Hope Springs Eternal, regia di Jack C. Newell (2018)
 Verrà il giorno... (The Day Shall Come), regia di Chris Morris (2019)

Televisione 

 Finding the Endzone, regia di Dominic Valiente - cortometraggio (2004) 
 The Flight That Fought Back, regia di Bruce Goodison - documentario TV (2005)

 Sleeper Cell – serie TV, episodi 1x1 (2005)
 General Hospital – serie TV, 2 episodi (2005-2009)
 Arrested Development - Ti presento i miei (Arrested Development) – serie TV, episodi 3x12 (2006)
 Windfall – serie TV, episodi 1x13 (2006)
 Tutti odiano Chris (Everybody Hates Chris) – serie TV, episodi 2x10 (2006)
 Mind of Mencia – serie TV, episodi 2x3-2x6-3x21 (2006-2007)
 Dr. House - Medical Division (House M.D.) – serie TV, episodi 3x18 (2007)
 Valentine – serie TV, episodi 1x2 (2008)
 The Unit – serie TV, episodi 4x6 (2008)
 Lie to Me – serie TV, episodi 1x9 (2009)
 Bones – serie TV, 31 episodi (2009-2017)
 Hawthorne - Angeli in corsia (Hawthorne) – serie TV, episodi 2x6 (2010)
 NCIS: Los Angeles – serie TV, episodi 2x15 (2011)
Grey's Anatomy – serie TV, episodi 7x17 (2011)
Shameless – serie TV, 8 episodi (2011-2012)
Harry's Law – serie TV, episodi 2x19 (2012)
Single Ladies – serie TV, episodi 2x14 (2012)
Hot in Cleveland – serie TV, episodi 4x20 (2013)
Dallas – serie TV, episodi 3x7-3x13-3x15 (2014)
The Mysteries of Laura – serie TV, episodi 1x9 (2014)
Perception – serie TV, episodi 3x13 (2015)
Satisfaction – serie TV, episodi 2x3-2x6 (2015)
Zoe Ever After – serie TV, 4 episodi (2016)
37 Problems – serie TV, episodi 1x3-1x6-1x9 (2016)
TMI Hollywood – serie TV, episodi 6x7-7x6 (2015-2016)
Sneaky Pete – serie TV, 4 episodi (2017)
Lucifer – serie TV, episodi 3x1 (2017)
The Good Doctor – serie TV, episodi 1x9 (2017)
Arrow – serie TV, 4 episodi (2017-2018)
Counterpart – serie TV, episodi 1x10 (2018)
Elementary – serie TV, episodi 6x11 (2018)
NCIS - Unità anticrimine (NCIS: Naval Criminal Investigative Service) – serie TV, episodi 15x24-16x1 (2018)
Empire – serie TV, 5 episodi (2018)
The Village – serie TV, 5 episodi (2019)

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Pej Vahdat è stato doppiato da:
 Andrea Lavagnino in Dr. House - Medical Division
 Simone Crisari in Shameless
Vittorio Guerrieri in Lie To Me
 Niseem Onorato in Bones
Alessandro Quarta in Perception
 Antonio Palumbo in Sneaky Pete
 Francesco Bulckaen in NCIS - Unità anticrimine
 Fabrizio Dolce in City on a Hill

Note

Collegamenti esterni